Черво́нец — многозначное слово:

 Червонец — монета Российской Империи, а также денежная единица РСФСР и СССР.
 Андреевский червонец — золотая монета при Петре I и Елизавете, с изображением распятия апостола Андрея.
 Червонец «Сеятель» — золотая монета РСФСР и СССР.
 Червонец — купюра достоинством в 10 рублей.

 Червонцы — подсемейство бабочек:
 Червонец голубоватый () — дневная бабочка из семейства голубянок.
 Червонец непарный () — дневная бабочка из семейства голубянок.
 Червонец альцифрон () — дневная бабочка из семейства голубянок.

 Червонец — река во Львовской области Украины.

 Черво́нец — прозвище советского бандита и налётчика Сергея Мадуева.

Примечания